Jeney Ernő (1876–1918) építész
Jeney Ernő Lajos (1828–1904) római katolikus pap, egyházi író